Todsünde bezeichnet:

 Todsünde, der Lehrmeinung der Katholischen Kirche nach besonders schwere Sünden
 umgangssprachlich für Wurzelsünde
 Todsünde (1945), US-amerikanischer Spielfilm von John M. Stahl
 Todsünde (1993), Spielfilm von Rafael Eisenman 
 Todsünden – Die zwei Gesichter einer Frau, deutscher Spielfilm von 1999 
 Todsünde (2008), deutscher Fernsehfilm von Matti Geschonneck mit Hanns Zischler und Christoph Waltz
 Todsünde (Band), deutsche Rockband
 Todsünde (Roman), Roman von Tess Gerritsen (2003)